A 2004-es ETCC brit nagydíj volt a 2004-es túraautó-Európa-bajnokság hatodik futama. A versenyt a Donington Park versenypályán rendezték meg az Angliai Donington-ban, 2004. június 27-én.

Időmérő

Első futam

Második futam 

Brit